Реч динамика означава покрет, процес мењања, преласка из једног стања у друго. Овај појам може се односити на:

 У природним наукама
Динамика (физика)
Молекулска динамика
Термодинамика
Динамика флуида
Динамички систем
Динамичко програмирање

 У друштвеним наукама
Групна динамика
Динамика личности
Динамика становништва

 У уметностима
Динамика (музика)